Fathabad kan syfta på följande platser:

Iran 

 Fatḩābād (ort i Lorestan), 
 Fatḩābād (ort i Kerman), 

Robotskapade Iranförgreningar